Richard Rodriguez oder Richard Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Richard Rodriguez (Schriftsteller) (* 1944), US-amerikanischer Schriftsteller 
 Richard Rodriguez (Achterbahndauerfahrer) (* 1958), US-amerikanischer Rekordfahrer auf Achterbahnen 
 Richard Rodriguez (Leichtathlet) (* 1969), arubanischer Marathonläufer 
 Richard Rodríguez (Radsportler) (* 1978), chilenischer Radsportler 
 Richard Rodríguez (Fußballspieler, 1992) (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Richard Rodríguez (Fußballspieler, 1995) (* 1995), panamaischer Fußballspieler